По́ртленд () — название нескольких географических объектов.

Австралия 
 Портленд, штат Виктория

США 
 Портленд, штат Орегон
 Портленд, штат Мэн

Великобритания 
 Портленд — остров в составе графства Дорсет, Великобритания
  — одна из крупнейших гаваней в мире, расположена на одноимённом острове в графстве Дорсет, Великобритания.

Ямайка 
 Портленд (округ)

Корабли 
 Тяжёлые крейсера типа «Портленд»

См. также 
 «Когда воротимся мы в Портленд» — строка из песни Булата Окуджавы («Пиратская лирическая»), звучавшей в фильме «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983).
 Портландцемент

Примечания